Лаэ́рт (от ; , ) — имя нескольких персонажей.

 Лаэрт — персонаж древнегреческой мифологии, отец Одиссея.
 Лаэрт — персонаж трагедии У. Шекспира «Гамлет», сын канцлера Полония.
 Лаэрт — один из литературных псевдонимов А. П. Чехова.
 Лаэрт — персонаж романа И. В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», актёр.
 Лаэрт, Максим (род. 1985) — французский двоеборец, чемпион мира 2013 года, участник Олимпийских игр.
 (11252) Лаэрт — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Лаэртский

Имена греческого происхождения